Från säsongen 1973/1974 upplevde Sverige en stark proffsutvandring till Nordamerika.

1970

1971

1972

1973

1974

Fotnot

¤ = Sverige vann matchen i VM mot Polen den 6 april med 4-1, men de blev dömda som förlorare med 0-5 då Ulf "Lill-Pröjsarn" Nilsson blev testad positiv för dopning efter matchen.

1975

1976

1977

1978

1979

Källor

Fotnoter

1970-talet
1970-talets sportår